

Arte e intrattenimento 
 Compagnia teatrale – insieme degli attori professionisti che si riunisce sotto il comando di un capocomico o produttore
 Compagnia – opera di Samuel Beckett
 Compagnia – organizzazione fittizia di copertura della serie tv Prison Break
 Compagnia – organizzazione fittizia di copertura della serie tv Heroes, meglio nota come L'Impresa

Economia 
 Compagnia – Corporazione, partnership ecc.
 Compagnia – Organizzazione commerciale medievale

Musica 
 Compagnia – album di Riccardo Fogli del 1982
 Compagnia/Piccoli tradimenti – singolo di Riccardo Fogli del 1982

Altro 
 Compagnia aerea – impresa di trasporto di tipo aereo
 Compagnia di navigazione – impresa di trasporto di tipo navale
 Compagnia – unità militare usualmente di 100-200 soldati
 Compagnia – tipologia di associazione sportiva di tiro con l'arco
 Compagnia – Gruppo di Rover nel CNGEI ed in altre associazioni scout

Pagine correlate 
 La compagnia (disambigua)